L'edizione 1984-85 della Segunda División B fu l'ottavo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tre furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1985-1986.
  , , ,  ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1984-1985
 Segunda División spagnola 1984-1985
 Coppa del Re 1984-1985
Coppa della Liga 1985

Collegamenti esterni
 

1984-1985